Lelu Island kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Lelu Island, British Columbia, ö,

Mikronesiens federerade stater 

 Lelu, ö, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Mikronesiens federerade staterförgreningar